Stenavatjärn kan syfta på:
Stenavatjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 
Stenavatjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,

Se även
Stenavan

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn